Бходжпур:

 Бходжпур — непальский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Бходжпур (район Бходжпур, Коси).
 Бходжпур — округ на западе индийского штата Бихар.
 Бходжпур — один из 75 районов Непала.